Die AEGON Trophy 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 18. April 2011 in Nottingham stattfand. Es war ein Turnier der ATP Challenger Tour 2011 und Teil des Nottingham Tennis Festival, zu dem unter anderem auch die Aegon Nottingham Challenge gehörte. Gespielt wurde im Freien auf Rasen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 64.000 Euro, was einer Erhöhung um 12.500 € zum Vorjahr entsprach.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Luxemburger Gilles Müller, der im Finale gegen den an Position sieben gesetzten Deutschen Matthias Bachinger in zwei Sätzen gewann. Es war Müllers sechster Einzeltitel auf Challenger-Ebene und der erste dieser Saison. Der im Vorjahr siegreiche Litauer Ričardas Berankis trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

In der Doppelkonkurrenz gelang Colin Fleming die Verteidigung seines Titels vom Vorjahr. Er gewann mit seinem diesjährigen Partner Ross Hutchins an Position topgesetzt das Finale gegen die an Position drei gesetzten Deutschen Dustin Brown und Martin Emmrich. Flemings Partner vom Vorjahr, Ken Skupski war mit seinem neuen Partner Carsten Ball an Position zwei gesetzt und scheiterte im Viertelfinale. Es war Flemings neunter Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie und der zweite in der Saison 2011. Für Hutchins war es der sechste Challenger-Doppeltitel seiner Karriere und sein erster Turniersieg in dieser Saison. Es war der erste gemeinsame Sieg der beiden Briten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 34 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 28 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Nottingham